Фетоскопия — эндоскопический метод непосредственного осмотра плода в матке, а также проведения забора биоматериала для исследования образцов крови плода, кожи и амниотической жидкости. Применяется как последний этап генетического обследования при подозрении на врождённые пороки развития и наследственные заболевания кожи.

Фетоскопия относится к хирургическим операциям, так как фетоскоп проводят через переднюю брюшную стенку и стенку матки.

Подготовка 
Включает в себя полное предоперационное обследование, в том числе ультразвуковое с подробным топогорафическим описанием плода, плаценты и соединяющую их пуповину.

Осложнения 

 Кровотечения
 Преждевременные роды
 Инфекционное воспаление
 нарушение целостности околоплодного пузыря с истечение околоплодных вод

Примечания 

Гинекология
Эндоскопия